Samsung SCH-X580 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SCH-X250
 Samsung SCH-X350
 Samsung SCH-X430
 Samsung SGH-T500
 VK Corporation VG207

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=SCH-X580 

X